MOH steht für:
 Marine-Offizier-Hilfe, siehe Marine-Offizier-Vereinigung
 Meret Oppenheim Hochhaus, ein Gebäude in Basel
 Mohanbari Airport (IATA-Code), Flughafen in Mohanbari, Assam, Indien
 Mohawk (Sprache) (SIL-Code), die Sprache der Mohawk (Eigenbezeichnung: Kanien'keha), eine irokesische Sprache
 Trimethylsilanol, eine chemische Verbindung
 Mineral Oil Hydrocarbons, siehe Mineralölkohlenwasserstoffe

MoH steht für:
 Masters of Hardcore, Hardcore-Techno-Plattenlabel
 Medal of Honor (deutsch: „Ehrenmedaille“), die höchste militärische Auszeichnung der amerikanischen Regierung
 Medal of Honor (Spieleserie), Serie von Video- und Computerspielen
 Ministry of Health, in einigen Staaten die Bezeichnung des Gesundheitsministeriums

Moh ist der Name von:
 Mike Moh (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Kampfkünstler
 Moh Keen Hoo (* 1986), malaysischer Snookerspieler
 Moh Youn Sook (1910–1990), südkoreanische Lyrikerin
 Tzuong-Tsieng Moh (* 1940), chinesisch-US-amerikanischer Mathematiker

moh steht für:
 Mohawk (Sprache) (ISO-639-1-Code), Sprache der Mohawk (Eigenbezeichnung: Kanien'keha), eine irokesische Sprache
 meter over havets overflade (auch m.o.h.), Höhe über dem Meeresspiegel in Dänemark

moh. steht für:
 die offizielle Bezeichnung für die Höhe über dem Meeresspiegel in Norwegen

Siehe auch:
 MO
 Mmoh

Abkürzung